Bêta (en français) ou beta (en latin et dans de nombreuses langues vivantes) est la  de l'alphabet grec (majuscule Β, minuscule β). Le mot et la lettre prennent un sens particulier dans divers contextes.

Sciences et techniques

Astronomie 
 Beta (β) est le nom habituel de la 2 étoile la plus brillante d'une constellation, dans la désignation de Bayer :

Biologie et médecine 
 Beta est un genre de plantes dicotylédones (famille des Chénopodiacées, tribu des Cyclolobae).
 Bêta-1, bêta-2 et bêta-3 sont des récepteurs du système adrénergique.
 Un bêta-bloquant est un médicament destiné à bloquer l'action des médiateurs du système adrénergique.

Chimie 
 β est un locant utilisé en nomenclature chimique pour indiquer la position relative d'un groupe par rapport à un groupe fonctionnel.
 Dans la dénomination des lactones et des lactames, le préfixe β indique un cycle contenant trois atomes de carbone et un atome d'azote.

Informatique 
 Bêta test, ou version bêta, désigne la deuxième période d'essai d'un produit informatique avant sa publication.

Mathématiques 
 Fonction bêta
 Fonction bêta de Dirichlet
 Loi bêta en probabilité

Météorologie

Minéralogie 
 La lettre β est employée pour désigner, parfois de façon provisoire, un polymorphe d'une espèce minérale plus commune (alors désignée par la lettre α) : β-quartz, β- (ou )

Physique 
 La radioactivité β est un mode de désintégration radioactive, caractérisé par l'émission d'électrons.
 Une particule β est une particule élémentaire issue d'une désintégration bêta (électron ou positron).
 En physique relativiste ou des hautes énergies, β désigne la vitesse réduite, définie comme le rapport v/c (vitesse normalisée par la vitesse de la lumière).
 En physique statistique et en thermodynamique, β désigne 1/kT (température inverse).
 En physique des plasmas, β est un paramètre caractéristique d'un plasma.
 Dans les tests d'hypothèses, β est une erreur de deuxième espèce.

Sciences humaines et sociales

Linguistique 
 Bêta est la  de l'alphabet grec (majuscule Β, minuscule β).
 Le bêta latin est une lettre additionnelle de l'alphabet latin.
  est le symbole de la consonne fricative bilabiale voisée, dans l'alphabet phonétique international.

Culture et société

Associations 
 BETA Europe est une association ayant pour but de rassembler des jeunes () autour de différents projets européens.

Économie 
 Le coefficient bêta est le coefficient clé du Modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF). 
 Un bêta-lecteur (également appelé bêta-correcteur) est un critique ou correcteur d’ouvrages écrits.

Transports 
 Beta (entreprise) est un constructeur de motos italien, fondé à Florence en 1904.
 Lancia Beta est un modèle de la marque automobile Lancia.

Toponyme 
 Beta est un village du Cameroun, dans la commune d'Endom ;
 .

Personnes 
 Bêta (en grec ancien, le chiffre 2) est un surnom donné à Ératosthène, qui était dit être .

Notes et références